St. Joseph County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 St. Joseph County (Indiana)
 St. Joseph County (Michigan)